Jaakko Friman – pattinatore di velocità su ghiaccio finlandese
 Oskari Friman – lottatore finlandese
 Ville Friman – musicista finlandese